
Die 29. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1978 in Amorebieta, Spanien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1978
Radsportveranstaltung 1978
Radsportwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland
Sport (Amorebieta-Etxano)